Deze lijst van spelers van het Frans voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal twintig interlands achter hun naam hebben staan voor Frankrijk. Vetgezette spelers zijn de laatste twee jaar nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met het oefenduel tegen  (0-1) op 9 juni 2011 in Warschau.

Frans voetbalelftal
Frankrijk
Spelers